Een projectplan, zie Projectmanagement
 Een verplicht onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), in deze context meestal geschreven als "Plan van Aanpak"